Santianes (derivación de "Sancti Joannis", San Juan) puede referirse a:
 Santianes (apellido), apellido de origen asturiano.

Divisiones administrativas

en Asturias, España 
 Santianes (Cangas de Narcea), lugar y parroquia del concejo de Cangas de Narcea.
 Santianes d'Ola, aldea de la parroquia de Zardón, concejo de Cangas de Onís.
 Santianes (Gijón), casería de la parroquia de Serín, concejo de Gijón.
 Santianes de Molenes, parroquia del concejo de Grado.
 Santianes (Grado), lugar de la parroquia Santianes de Molenes, concejo de Grado.
 Santianes (Langreo), lugar de la parroquia de Lada, concejo de Langreo.
 Santianes (Oviedo), lugar y parroquia del concejo de Oviedo.
 Santianes de Terrón, lugar de la parroquia de Arriondas/Les Arriondes, concejo de Parres.
 Santianes de Tornín, lugar de la parroquia de La Güera Deu, concejo de Parres.
 Santianes (Piloña), lugar de la parroquia de San Xuan de Berbío, concejo de Piloña.
 Santianes (Pravia), lugar y parroquia del concejo de Pravia.
 Santianes del Agua, parroquia del concejo de Ribadesella.
 Santianes (Ribadesella), lugar de la parroquia de Santianes del Agua, concejo de Ribadesella.
 Santianes (Sariego), lugar de la parroquia de Santiago, concejo de Sariego.
 Santianes (Siero), casería de la parroquia de Celles/Ceis, concejo de Siero.
 Santianes (Teverga), lugar y parroquia del concejo de Teverga.
 Santianes (Tineo), lugar y parroquia del concejo de Tineo.